

Niemcy 
 Geyer – miasto w Niemczech, w Saksonii, w powiecie Erzgebirgskreis
 Geyer – wspólnota administracyjna w powiecie Erzgebirgskreis

Stany Zjednoczone 
 Geyer – miejscowość

Osoby o nazwisku Geyer 
 Albert Geyer (1846–1938) – niemiecki architekt i historyk sztuki
 Dominik Geyer (1662–1726) – opat zakonu cystersów w Krzeszowie
 Emil Geyer (1848–1910) – łódzki przemysłowiec, syn Ludwika Geyera
 Enrique Bolaños Geyer (ur. 1928) – nikaraguański polityk
 Erwin Geyer – zawodnik żużlowego KM Cieszyn, wicemistrz Polski z 1935
 Florian Geyer (1490–1525) – niemiecki dyplomata
Gustav Gyula Geyer (1828–1900) – węgierski przyrodnik
 Gustaw Geyer (1844–1893) – łódzki przemysłowiec, syn Ludwika Geyera
Gustaw Wilhelm Geyer (1887–1968) – łódzki przemysłowiec, syn Gustawa Geyera‎
 John Geyer – konstruktor kontrabasu Grand Bass mierzącego 4,5 m wysokości
Karol Geyer (1890–1947) – łódzki fabrykant, syn Emila Geyera
 Ludwik Geyer (1805–1869) – łódzki fabrykant
 Ludwika Karolina Geyer von Geyersberg – żona Karola Badeńskiego
 Manfred Geyer (ur. 1952) – wschodnioniemiecki biathlonista
 Peter Geyer (ur. 1952) – niemiecki piłkarz
Robert Geyer (1888–1939) – łódzki przemysłowiec, syn Gustawa Geyera‎
 Ryszard Geyer (1842–1915) – łódzki przemysłowiec, syn Ludwika Geyera
 Stefi Geyer (1888–1956) – węgierska skrzypaczka
 Wojciech Geyer – członek Trybunału Stanu RP (2001–2005)
 Wolfgang "Mozart" Geyer – niemiecki piłkarz

Inne 
 Florian Geyer – dywizja kawalerii SS
 (4380) Geyer – planetoida